Tenisový turnaj ATP U.S. Men's Clay Court Championships 2012, česky Tenisové mistrovství USA mužů na antuce 2012, se konal ve dnech 9. až 15. dubna v americkém Houstonu. Hrálo se v areálu River Oaks Country Club, venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 442 500 USD.

Singlový titul získal Argentinec Juan Mónaco, když ve finále porazil turnajovou dvojku Američana Johna Isnera.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Mardy Fish (2. kolo)
  John Isner (finále)
  Feliciano López (semifinále)
  '''Juan Mónaco (vítěz)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Carlos Berlocq (čtvrtfinále, skreč)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  Ivo Karlović (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Kevin Anderson
  Feliciano López
  Juan Mónaco

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Ricardo Mello
  Michael Russell
  Gó Soeda
  Horacio Zeballos

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Alex Bogomolov /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (čtvrtfinále)
  Michael Kohlmann /  Alexander Waske (čtvrtfinále)
  Johan Brunström /  Dick Norman ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

U.S. Men's Clay Court Championships
Tenis v USA v roce 2012
ATP World Tour 2012